Секрет (фильм, 1974) — художественный фильм Робера Энрико (Франция). В ролях Жан-Луи Трентиньян и Филипп Нуаре.
 Секрет (фильм, 1990) — художественный фильм (Италия).
 Секрет (фильм, 1992) — художественный телефильм (США).
 Секрет (фильм, 2006) — паранаучный фильм (Австралия — США).
 Секрет (фильм, 2007) — художественный фильм (Тайвань — Гонконг).
 Секрет (фильм, 2007) — художественный фильм, режиссёр Венсан Перес.
  — телесериал (Азербайджан).
 Секрет (фильм, 2020) — художественный фильм Энди Теннанта.